Le tournoi de repêchage européen de rugby à sept pour les jeux olympiques de Rio a lieu à Lisbonne du 18 au . Douze  équipes y sont présentes. Les trois premières sont qualifiées pour le tournoi de repêchage intercontinental qui qualifie une équipe pour le tournoi olympique.

Équipes participantes

Phase de poules

Poule A

Poule B

Poule C

Phases finales

Cup 

Quarts de finale

Demi-finales

Troisième Place

Finale

Plate 

Demi-finales

Septième Place

Finale

Bowl 

Demi-finales

onzième Place

Finale

Classement 
Les 3 premières équipes sont qualifiées pour le Tournoi olympique qualificatif de rugby à sept 2015.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de Rugby Europe